El apellido Blasi puede referirse a:

 Brian Blasi (1996–), futbolista argentino.
 Héctor Asor Blasi (1917-1989), político argentino.
 Ilary Blasi (1981–), modelo, actriz y figura de la televisión italiana.
 Manuele Blasi (1980–), futbolista italiano.
 Pedro de Blasi (1912–...), exjugador de fútbol argentino.
 Rosa Blasi (1972–), actriz estadounidense.
 Silverio Blasi (1921–1995), director teatral y televisivo, actor y guionista italiano.